Александр Трошин:
 Трошин, Александр Алексеевич (род. 1960) — российский художник, академик Российской академии художеств (2021).
 Трошин, Александр Степанович (1942—2008) — киновед, основатель журнала «Киноведческие записки».